Военная разведка Сирии () — главный орган военной разведки Сирии, является преемницей Второго бюро — органа военной разведки, существовавшего в 1950-е−1960-е. Официально входит в структуру министерства обороны, но фактически находится под личным контролем президента. Наряду с традиционным для военной разведки сбором сведений о вооружённых силах противника, подозревается в поддержке различных радикальных групп за пределами Сирии, в том числе — предоставлением военной и материально-технической помощи палестинцам, ливанцам и турецким экстремистским группам. По некоторым сведениям, также организует теракты в отношении сирийских диссидентов за границей.

С 2005 по 2009 военную разведку Сирии возглавлял Асеф Шаукат, зять президента Башара аль-Асада (женат на Бушре, сестре Башара аль-Асада). С 2009 военной разведкой руководит Абдель-Фаттах Кудсейх, алавит по вероисповеданию, входящий в ближайшее окружение президента. По оценкам западных СМИ, Кудсейх несёт ответственность за подавление волнений противников режима, повлёкших многочисленные человеческие жертвы. В мае 2011 генерал Кудсейх странами Евросоюза и США был включён в список сирийских чиновников, в отношении которых применяются санкции за убийство большого числа мирных жителей.

Руководители военной разведки Сирии 
 Али Дуба (1973—2000)
 Хассан Халиль (2000—2005)
 Асеф Шаукат (2005—2009)
 Абдель Фаттах Кудсейх (2009—2012).
  (июль 2012 -настоящее время).

См. также 
 Главное управление безопасности
 Управление политической безопасности
 Воздушные разведывательные силы

Ссылки 
  Спецслужбы Сирии на Agentura.ru

Примечания 

Спецслужбы Сирии
Военная разведка